Kráterové jezero může znamenat:

 Kráterové jezero (typ jezera) – typ sopečného jezera v kráteru sopky

název jezera
 Kráterové jezero (Oregon) – jezero v Oregonu v USA
 Kráterové jezero (Luzon) – jezero na Luzonu na Filipínách
 Kráterové jezero (Colorado) – jezero v Coloradu v USA

Rozcestníky - místopisné jméno